La Primera División 1963 è stata la trentatreesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la trentatreesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1963 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1963
Campionato argentino di calcio